Kuz'ma Minin – mercante e militare russo
 Monumento a Minin e Požarskij – statua di Mosca che commemora il principe Dmitrij Požarskij e Kuz'ma Minin
 Nikita Minin – religioso russo, patriarca della Chiesa ortodossa russa con il nome di Nikon
 Isolotti di Minin – arcipelago russo bagnato dal mare di Kara
 8134 Minin – asteroide della fascia principale